Hesiodus – epik grecki

w astronomii:
 Hesiodus – krater księżycowy
 Rima Hesiodus – rów na powierzchni Księżyca
 (8550) Hesiodos – planetoida zewnętrznej części pasa głównego